Rego (Portugal), plaats in de Portugese gemeente Celorico de Basto
 Rego (school), twee internationale scholen in China